Katjuša Pušnik – ex sciatrice alpina slovena
 Marijan Pušnik – allenatore di calcio sloveno
 Rolando Pušnik – ex giocatore di pallamano sloveno